Oise – departament we Francji
 Oise – rzeka w Belgii i Francji